Ruapukea är ett släkte av snäckor. Ruapukea ingår i familjen Aclididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snäckor
Ruapukea